De Raiffeisen Super League 2015/16 was de 119e editie van de hoogste Zwitserse voetbalcompetitie sinds de invoering van het landskampioenschap voetbal in 1897. Aan de competitie namen tien clubs deel, die elkaar vier keer troffen.

Nieuwkomer was FC Lugano dat de plaats innam van het gedegradeerde FC Aarau. FC Basel trad opnieuw aan als titelverdediger. Het seizoen begon op zaterdag 18 juli 2015 met het duel tussen FC Luzern en FC Sion (2-2) en eindigde op 25 mei 2016. Het eerste doelpunt in deze competitie kwam op naam van Moussa Konaté, die namens FC Sion na 34 minuten doel trof op aangeven van Martin Zeman. FC Zürich eindigde, ondanks een overwinning in de laatste speelronde, op de laatste plaats en degradeerde naar de Challenge League.

FC Vaduz is de enige club uit de Super League die uit het vorstendom Liechtenstein kwam.

Uitslagen

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2015/16 uit in de Raiffeisen Super League.

Scheidsrechters

Toeschouwers

FC Basel

Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Basel, die in het seizoen 2015/16 onder leiding van trainer-coach Urs Fischer voor de negentiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Zwitserland werden.

Zie ook
 Zwitserse voetbalbeker 2015/16
 Zwitsers voetbalelftal in 2015
 Zwitsers voetbalelftal in 2016

2016
Competitievoetbal 2015/16